Бібліотека імені Валі Котика для дітей Подільського району м. Києва.

Адреса 

04071 м. Київ вулиця Межигірська, 25

Характеристика 

Площа приміщення бібліотеки — 240 м², бібліотечний фонд — 20,3 тис. примірників. Щорічно обслуговує 3,0 тис. користувачів, кількість відвідувань за рік — 24,0 тис., документовидач — 67,7 тис. примірників.

Історія бібліотеки 

Розпочала свою роботу у 1950 році в курортній зоні Пуща-Водиця. У вересні 1965 року присвоєно ім'я піонера-героя Великої Вітчизняної війни Валі Котика. З 1982 року бібліотека працює за вказаною адресою.
Обслуговує дошкільників, учнів 1-9 класів, керівників дитячого читання.
Плідно співпрацює із загальноосвітніми закладами мікрорайону та Подільською організацією асоціації «Зелений світ». Проводить змістовну роботу по популяризації книги та читання, організовує вікторини, конкурси. В бібліотеці постійно виставляють свої роботи талановиті діти — читачі бібліотеки.
Надаються послуги ВСО і МБА. Завідувачка бібліотеки — Бабіна Людмила Іванівна. Бібліотекарі — Палюта Оксана Олександрівна, Палюта Анна Олексіївна, Половенко-Портна Оксана Павлівна, Мальгінова Лариса Павлівна..

Посилання 

 Публічні бібліотеки Києва: Довідник.-2-е вид.,допов. — К.,2004. — 96 с.:іл.
 Бібліотека ім. Лесі Українки

Бібліотеки Подільського району
Засновані в Україні 1950
Бібліотеки України для дітей
Публічні бібліотеки Києва